Tardieu peut faire référence à :

Patronyme 
 Tardieu, un nom de famille français porté par de nombreuses personnalités ; 
 Tardieu, une famille d'artistes français.

Toponymie 
 Rue Tardieu, une rue de Paris ; 
 Place André-Tardieu, une place de Paris ;

Médecine 
 Syndrome de Tardieu, syndrome des enfants battus ; 
 Échelle Tardieu, une échèle de mesure de la spasticité musculaire ;

Autre 
 Gouvernement André Tardieu, plusieurs gouvernements français ; 
 Tardieu frères, un élevage français de taureaux de combat ;

Références